Der Chevrolet 1300 war ein Personenkraftwagen mit Sechszylinder-Reihenmotor. Er wurde gebaut
 1960–1961 als Biscayne Fleetmaster und
 1964 als Impala Super Sport.